Світова група — група найвищого рівня Fed Cup у 2019 році.

Учасники 
 Сіяні команди 

 Сітка

Чвертьфінали

Чехія — Румунія

Бельгія — Франція

Німеччина — Білорусь

США — Австралія

Півфінали

Франція  — Румунія

Австралія — Білорусь

Фінал

Австралія — Франція

Посилання 

World Group
Тур WTA 2019